BBS steht als Abkürzung für:

 Bardet-Biedl-Syndrom, eine Erbkrankheit, siehe Laurence-Moon-Biedl-Bardet-Syndrom
 Bass Boost System, eine Bassverstärkung bei Radios und CD-Playern (für besseren Klang)
 BBS (Marke), ein Hersteller von Leichtmetallrädern
 Bayer Business Services
 Be Back Soon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #B
 Behavior Based Safety, eine Arbeitsschutz-Methode
 Behavioral and Brain Sciences, eine psychologische Fachzeitschrift
 Berg Balance Scale, eine Untersuchung zum Gleichgewichtsverhalten
 Berger Blanc Suisse, eine anerkannte Hunderasse
 Berufsbildende Schule, eine Schulsparte
 Betriebsberufsschule, eine Schulform der DDR
 Bhutan Broadcasting Service, Anbieter von Rundfunk- und Fernsehprogrammen in Bhutan
 Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Nürnberg
 BIOS Boot Specifikation siehe BIOS (IBM PC) #BIOS Boot Specification bzw. Bootmenü
 Verband der Bibliotheken und der Bibliothekare der Schweiz, früher Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare
 Flughafen Blackbushe in England (IATA-Code)
 Blum-Blum-Shub-Generator, ein Pseudozufallszahlengenerator
 Brandenburgischer Bildungsserver
 Bulletin Board System bei Mailingsoftware, siehe Mailbox (Computer)
 Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden, deutscher Dachverband der Baustoffhersteller 
 Buried-Bumper-Syndrom, ein Krankheitsbild in der Gastroenterologie
 Bund Bairische Sprache e.V., ein Verein mit wissenschaftlichem Anspruch zur Förderung der bairischen Sprache
 Berufsbildungsstelle Seeschiffahrt, bundesweit zuständig für die Überwachung der Berufsausbildung zum Schiffsmechaniker und für die Beratung über Ausbildungsmöglichkeiten in der Seeschifffahrt
 Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover

Abkürzung